Frain steht für:

 Frain, französische Gemeinde im Département Vosges
 Frain (an der Thaya), siehe Vranov nad Dyjí, Minderstadt in Tschechien

Frain ist der Familienname folgender Personen:
 Irène Frain (* 1950), französische Schriftstellerin
 James Frain (* 1968), britischer Schauspieler
 Nicole Frain (* 1992), australische Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Frayn
 Frayne
 Frein